Poratobolus är ett släkte av mångfotingar. Poratobolus ingår i familjen slitsdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Poratobolus